

Toponyme

Afrique du Sud 
 Oyster Bay (Cap-Oriental).

Australie 
 Oyster Bay, banlieue de Sydney (Nouvelle-Galles du Sud) ;
 Baie des Huîtres, en Tasmanie.

États-Unis 
 Oyster Bay (New York), ville ;
 Oyster Bay, census-designated place située dans l’État de New York ;
  ;
 .